O Cooper T12 foi o chassi com o qual a Cooper disputou o GP de Mônaco de 1950.

Teve como piloto Harry Schell.

Grande Prêmio de Mônaco